Такмичење у скоку увис за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Учесници 
Учествовало је 35 скакачица увис из 25 земаља. Од тога 23 из 16 земаља прескочило је А квалификациону норму од 1,95 метара, а Б норму која је износила 1,92 метара 7 скакачица увис из исто толико земаља. Специјалну позивницу добила је учесница са Сејшела.

 Квалификовани са А нормом 71,50

 Квалификовани са Б нормом 69,00

 Специјална позивница

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини се одржава у два нивоа. У квалификацијама су учествовали све такмичарке подељене у две квалификационе групе. Свака такмичарка ће са три могућа скока на свакој висини покушати да постигне квалификациону норму. Такмичарке које прескоче задату норму аутоматски се квалификују за финале. Ако је број такмичараки које су прескочиле норму мањи од 12 разлика ће се помунити онима које су постигле резултате најближе квалификационој норми. Као и код других такмичења у скоковима, такмичари који не успевају прескочити са три узастопна покушаја (без обзира на висину) се елиминисани. Квалификације и финале се одржавају се у два дана.

Кратак преглед такмичења 
У квалификацијама само је Светлана Раџивил прескочила норму од 1,96 и аутоматски се квалификовала за финале. следећи 13 такмичарки су прескочиле висину 1,93, а отпале су Антонија Стергу и Аријана Фридрих јер су имале по три покушаја, у односу на остале коју су висину прескочиле у првом (8) и дугом (3) покушају.

У финалу после висине од 2 метра само четири су остале су у конкуренцији за медаље. На тој висини отпала је актуелна олимпијска победница из Пекинга, Тија Хелебаут и светска првакиња у дворани Шонте Хауард. Од преостале четири три су 2 метра прескочиле у првом покушају, а Бриџита Барет у другом. Висину од 2,03 Ана Чичерова прескаче у првом, Бриџита Барет у другом, Светлана Школина у трећем покушају, док четврта Рут Беитија није успела прескочити. 
Следећу висину 2,05 Ана Чичерова прескаче у другом покушају и побеђује, а остале две је нису успеле прескочити па је за друго место одлучивао је број покушаја на претходној висини 2,03 метра. Барет је била боља, па је освојила сребрну, а Школина бронзану медаљу.

Рекорди пре почетка такмичења 
(4. јул 2012)

Нови рекорди после завршетка такмичења

Најбољи резултати скакачица увис у 2012. години 
Десет најбољих скакачица увис 2012. године пре такмичења (9. августа 2012), имале су следећи пласман.

{| class="wikitable"
|-
| 1.||Ана Чичерова, ||2,03||4. јул 
|-
| 2.||Шонте Хауард, ||2,01||30. јун 
|-
| 3.|| Бриџита Барет, ||2,01 ||30 јун 
|-
| 4.||Светлана Школина, ||2,01 ||4. јул 
|-
| 5.||Рут Беитија, ||2,00||25. јул
|-
| 6.|| Ирина Гордејева ||1,99||4, април 
|-
| 7.||Тонје Ангелсен, ||1,97 ||28. јун 
|-
| 8.||Тија Хелебаут,  ||1,97||13. јул 
|-
|9,||Olena Holosha,  ||1,96||17. јун 
|-
| 10.||Ејми Ејкаф, ||1,95||31. март
|}

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 
 Квалификације 
Квалификациона норнма за улазак у финале је износила 1,96 метара. Норму је прескочила само једна такмичарка (КВ), а осталих 11 су се пласирале према постигнутом резултату.(кв''')

Финале

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Скок увис на Летњим олимпијским играма